Coal Hill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Coal Hill, colline du Parc Jingshan dans la Cité interdite de Pékin

Coal Hill, ville du comté de Johnson en Arkansas
Coal Hill, ancienne ville du comté de Muskingum en Ohio
Coal Hill, montagne du comté de McCone dans le Montana

Autre
Coal Hill School, école fictive de la série télévisée britannique Doctor Who

Homonymie de toponyme